Walkabout (filme)
 Walkabout (Babylon 5)
 Walkabout (Lost)

Desambiguação